Munthe est un patronyme scandinave porté par les personnalités suivantes :

 Adolph Frederik Munthe (1817-1884), ministre des armées norvégien. Voir l'article anglophone :en:Adolph Frederik Munthe.
 Axel Munthe (1857-1949), médecin et écrivain suédois
 Gerhard Munthe (1849-1929), peintre norvégien
 Herman Munthe-Kaas (1890-1977), architecte norvégien. Voir l'article anglophone :en:Herman Munthe-Kaas.
 Hugo Munthe-Kaas, agent secret norvégien durant la seconde guerre mondiale. Voir l'article anglophone :en:Hugo Munthe-Kaas.
 Johann Wilhelm Normann Munthe (1864-1935), général de l'armée chinoise d'origine norvégienne. Voir l'article anglophone :en:Johann Wilhelm Normann Munthe.
 Malcolm Munthe (1910-1995) militaire et écrivain britannique, fils d'Axel Munthe

Homonymie de patronyme